Helmut Steinberger – attore ed ex modello austriaco
 Jack Steinberger – fisico statunitense
 Ned Steinberger – designer di strumenti musicali statunitense